Amerikai Egyesült Államok
Chatham (Alaszka)
Chatham (Delaware)
Chatham (Florida)
Chatham (Massachusetts)
Chatham (Virginia)
 Egyesült Királyság
Chatham (Kent)
 Kanada
Chatham (Ontario)

Lásd még
Chatham megye (egyértelműsítő lap)